Brückl ist der Name folgender Orte:

 Brückl, Marktgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, Österreich
 Brückl (Gemeinde Brückl), Hauptort der Marktgemeinde Brückl, Kärnten, Österreich
 Katastralgemeinde Brückl, Teil der Gemeinde Brückl, Kärnten, Österreich
 Brückl (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Brückl (Aschau im Chiemgau), Ortsteil von Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Brückl (Cham), Ortsteil von Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Brückl (Gangkofen), Ortsteil von Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Brückl ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Brückl (1904–1931), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Brückl (1756–1814), österreichischer Schauspieler
 Georg Brückl (1856–1917), deutscher Geistlicher und Domkapitular
 Hermann Brückl (* 1968), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Horst Brückl (1940–2017), Künstlername Alaeddin Adlernest, österreichischer Improvisationsmusiker
 Johann Brückl (1812–1882), deutscher Landwirt, Bierbrauer und Politiker, MdR